Глэд (Glad) — фамилия.

 Глэд, Джастен (род. 1997) — американский футболист.
 Глэд, Джон (1941—2015) — американский славист.